Die italienische Formel-4-Meisterschaft 2016 (offiziell Italian F.4 Championship powered by Abarth 2016) ist die dritte Saison der italienischen Formel-4-Meisterschaft. Die Meisterschaft findet nur in Italien statt. Es gibt 28 Rennen. Die Saison begann am 9. April auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli in Misano Adriatico und endet am 30. Oktober auf dem Autodromo Nazionale Monza in Monza.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwenden das Chassis Tatuus F4-T014. Als Motor kommt der Abarth 1.4L T-Jet zum Einsatz. Die Reifen stammen von Pirelli.

Anmerkungen

Rennkalender 

Es gab sieben Veranstaltungen auf sechs Strecken. Es fanden je vier Rennen statt. Das Wochenend-Format wurde wegen der großen Teilnehmeranzahl umgestellt und die Rennanzahl pro Rennwochenende von drei auf vier erhöht. Das Starterfeld wird in drei Gruppen – A, B und C – verteilt und die ersten drei Rennen bestreiten die Fahrer aus je zwei Gruppen der Form A+B, B+C und A+C. Im vierten und letzten Rennen starten die nach Punkten 36 (in Adria 32) besten Fahrer der vorigen drei Rennen.

Ab der dritten Veranstaltung verwendete man wegen einer geringeren Teilnehmerzahl wieder das Format vom Vorjahr mit drei Rennen.

Wertung

Punktesystem 
Die Punkte wurden nach folgendem System vergeben.

Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. In der Fahrerwertung wurden nur die besten 16 Ergebnisse gewertet (Streichergebnis). Beim ersten Rennwochenende in Imola gab es beim dritten Rennen nur halbe Punkte, da das Rennen nach fünf Runden abgebrochen werden musste.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website des ACI Sport Italia
 Offizielle Website der Italienischen Formel-4-Meisterschaft (italienisch/englisch)

Einzelnachweise 

2016
Motorsportsaison 2016